An Elephant on His Hands – film del 1913 diretto da Al Christie
 An Elephant on His Hands – film del 1920 prodotto dalla Elephant Comedies